Генуэзская конференция (, , , ) — международная встреча по экономическим и финансовым вопросам в Генуе (Италия) 10 апреля — 19 мая 1922 года при участии представителей 29 государств и 5 британских доминионов.
Конференция имела большое значение для правительства РСФСР, которое не имело тогда международного признания.

Советская делегация на Генуэзской конференции 
Председателем делегации РСФСР был назначен Владимир Ленин, заместителем — Георгий Чичерин, который в Генуе, куда Ленин не выезжал, пользовался всеми правами председателя.

В состав делегации также входили: Леонид Красин, Максим Литвинов, Вацлав Воровский, Ян Рудзутак, Адольф Иоффе, Христиан Раковский, Нариман Нариманов, Буду Мдивани, Александр Бекзадян, Александр Шляпников, Файзулла Ходжаев, Тимофей Сапронов, Николай Янсон. Делегация представляла не только РСФСР, но также и все прочие советские республики: Азербайджанскую, Армянскую, Белорусскую, Бухарскую, Грузинскую, Украинскую, Хорезмскую, а также интересы Дальневосточной республики. Протокол от 22 февраля 1922 года передал РСФСР все права представительства этих восьми республик на Генуэзской конференции. В этом протоколе было указано, что хотя республики независимы, но их связывают с РСФСР «неразрывные братские и союзные связи».

США, отказавшиеся участвовать в работе конференции, были представлены на ней наблюдателем — послом в Италии Ричардом Чайлдом.

Из делегатов западных государств наиболее активную роль играли Дэвид Ллойд Джордж, Джордж Керзон (Великобритания), Йозеф Вирт, Вальтер Ратенау (Германия), Луиджи Факта (Италия), Луи Барту, Камиль Баррер (Франция).

Поводом для созыва Конференции было изыскание мер «к экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы».

Фактически основным вопросом было стремление европейских стран к аккомодации с коммунистическим режимом в Москве.

Специальный комитет экспертов, работавший в Лондоне с 20 по 28 марта 1922, подготовил проект резолюции, в которой от Советской России требовалось признать все долги, финансовые обязательства всех прежних режимов России, принять на себя ответственность за все убытки от действий как советского, так и предшествующих ему правительств или местных властей.

Российская делегация выразила готовность обсудить вопрос о форме компенсации бывшим иностранным собственникам в России при условии признания Советов де-юре и предоставления ей кредитов. О том, в какую сумму большевики оценили национализированный иностранный капитал можно судить по служебной записке Г. В. Чичерина от 2 марта 1922 года: «До начала революции в России числилось 327 предприятия с иностранным капиталом, с общим акционерным капиталом приблизительно в 1.300.000.000 рублей. Главная масса иностранного капитала 989.800.000 р. инвестирована в горной, горнозаводской и металлообрабатывающей промышленности, 152.300.000 р. вложено в электротехническую промышленность. Если исключить Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, предприятий с иностранным капиталом на долю России
придется 263 с основным капиталом около 1.168.000.000 рублей. Бельгийско-французских капиталов вложено 622 миллиона рублей, германских — 378 миллионов рублей, английских — 226 миллионов рублей. Как видите, ничего безбрежного нет».

Российская делегация внесла предложение о всеобщем разоружении.

Советская сторона настаивала на участии в конференции Черногории, включённой после Первой мировой войны в состав Югославии, где тогда велось партизанское движение против югославских властей. Кроме того, советская сторона требовала включения в повестку конференции вопроса о прекращении помощи белой эмиграции.

Вопросы, поднимавшиеся на конференции, разрешены не были; часть из них была перенесена на Гаагскую конференцию 1922 года.

В ходе Генуэзской конференции советскому правительству удалось заключить Рапалльский договор с Германией.

Реакция на конференцию 
Участие большевиков в конференции вызвало негодование в среде русской эмиграции. Проходившее в ноябре 1921 года Заграничное Собрание Русских Церквей (известное в литературе как Первый Всезарубежный Собор Русской Православной Церкви за рубежом) приняло в декабре специальное Обращение к конференции, написанное митрополитом Антонием (Храповицким), где отрицалась законность советской власти представлять народ России.

См. также 
 Рапалльский договор (1922)
 Причины и предпосылки Второй мировой войны
 Москва — Генуя (фильм)
 Чичерин (фильм)

Примечания

Литература 
 Бергман Г.Б. Конференция в Генуе и Красная армия / Г.Бергман. – Москва : Высш. воен. ред. совет, 1922. – 36 с.
 Быстрова Н.Е. Советская Россия на конференциях в Генуе и Гааге 1922 г.: взгляд из Кремля : монография / Н. Е. Быстрова ; Ин-т рос. истории РАН. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитар. инициатив : Ин-т рос. истории РАН, 2020. – 277 с.
 Генуэзская конференция : Рос. делегация в Генуе. – Москва : Книгопечатник, 1922. – 15, [4] с. : ил.
 Иоффе А. А. Генуэзская конференция. — М.: Красная новь, 1922. — 62 с.
 Катасонов В.Ю. Генуэзская конференция в контексте мировой и российской истории / В.Ю. Катасонов. – Москва : Кислород, 2015. – 350, [1] с. : ил., портр.
 Любимов Н.Н. Генуэзская конференция : (Воспоминания участников) / Н.Н. Любимов, А.Н. Эрлих. – Москва : Изд-во ИМО, 1963. – 158 с. : ил.
 Преображенский Е.А. Итоги Генуэзской конференции и хозяйственные перспективы Европы / Е. Преображенский. – Москва : Гос. изд., 1922. – 52 с. – Электронная копия доступна на сайте ГПИБ. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/54302 (дата обращения: 10.10.2022).
 Садовая Г.М. Вальтер Ратенау и Рапалльский договор : материал к спецкурсу / Г. М. Садовая ; Самар. гос. ун-т, Каф. зарубеж. истории. – Самара : Самар. ун-т, 2001. – 113 с.
 Штейн Б.Е. Генуэзская конференция / Б.Е. Штейн, секр. рос. делегации в Генуе. – Москва : Гос. изд-во, 1922. – 126, [1] с.

Ссылки 
 К. Радек. «Генуэзская и Гаагская конференции»
 Роль Генуэзской конференции 1922 года и международных конференций 20-30-х гг. XX века в развитии международного финансового права // Евразийский юридический журнал. 2010. № 2 (21)
 Генуэзская конференция на «Хроно»
 Генуэзская конференция на интернет-проекте «История России»

Международные конференции 1922 года
Международные конференции в Италии
1922 год в Италии
1922 год в России
Апрель 1922 года
Май 1922 года
События в Генуе